motika, ratarski alat
 Motike (Banja Luka, BiH)
 Motike (Drvar, BiH)